Текловка — деревня в Чернушинском районе Пермского края. Входит в состав Труновского сельского поселения.

Описание 
Расположена на правом берегу реки Тюй на крайнем юге края, в 26 км к юго-востоку от центра города Чернушка и в 180 км к югу от Перми. Находится в лесистой местности. Имеется подъездная дорога (через Трун) от автодороги Чернушка — Сарс.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 68 человек, в том числе 33 мужчины и 35 женщин.

В 2005 году численность населения составляла 126 человек.

Примечания 

Населённые пункты Чернушинского района